Ponto Chic - bar e lanchonete situado em São Paulo, no Largo do Passandu, fundado por Odílio Cecchini em 24 de março de 1922
 Ponto Chic (Nova Iguaçu)
 Ponto Chic (Florianópolis)

Ou ainda:
 Ponto Chique

Desambiguação